Plusieurs entitées prénommées Charles portent le patronyme Rabourdin :
 Charles Rabourdin (1838-1906), militaire, écrivain, poète et publiciste français ;
 Charles Rabourdin, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Homonymies connexes